Marienklause steht für

Marienklause (München), Kapelle
Marienklause Tangermünde, Kollegiatstift